Bahnhofsbrücke steht für
 Bahnhofsbrücke (Aue) 
 Bahnhofsbrücke Eberswalde 
 Bahnhofsbrücke Lübeck
 Bahnhofsbrücke Warnemünde